Die Saison 2007/08 der Oberliga Westfalen war die 30. und bis zur Saison 2012/13 vorerst letzte Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen sowie die 14. als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft sicherte sich Preußen Münster mit vier Punkten Vorsprung auf die Amateure des FC Schalke 04. Die Münsteraner wurden zum fünften Mal Meister und sind damit Rekordmeister der Oberliga Westfalen. Neben Münster und Schalke qualifizierten sich die zweite Mannschaft des VfL Bochum sowie die Sportfreunde Lotte für die ab der Saison 2008/09 dreigleisige Regionalliga.

Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 11 sollten sich für die ab der Saison 2008/09 neu eingeführte NRW-Liga qualifizieren. Diese Plätze nahmen Westfalia Herne, der SV Schermbeck, die DJK Germania Gladbeck, die Hammer SpVg, der Delbrücker SC, der FC Gütersloh 2000 und die zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld ein. Gladbeck erhielt jedoch keine Zulassung für die Liga. Die SpVgg Erkenschwick musste Insolvenz anmelden und die zweite Mannschaft von Rot Weiss Ahlen verzichtete auf das Nachrücken. Daher nahmen die sportlich nicht qualifizierten Sportfreunde Oestrich-Iserlohn an der NRW-Liga teil.

Alle anderen Mannschaften sowie die nicht für die NRW-Liga qualifizierten Mannschaften stiegen in die Verbandsliga Westfalen ab, die ab der Saison 2008/09 den Namen Westfalenliga annahm. Die Oberliga Westfalen wurde am Saisonende aufgelöst. Aus der Verbandsliga Westfalen schafften der VfB Hüls und die SG Wattenscheid 09 als jeweilige Staffelsieger den Aufstieg in die neue NRW-Liga. Der Torschützenkönig wurde Samy El Nounou von der zweiten Mannschaft des VfL Bochum mit 26 Toren.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2007/08 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2006/07:
 FC Schalke 04 II
 Arminia Bielefeld II
 SV Lippstadt 08
 FC Gütersloh 2000
 Preußen Münster 
 Westfalia Herne
 Sportfreunde Lotte
 Delbrücker SC
 VfL Bochum II
 FC Eintracht Rheine
 SpVgg Erkenschwick
 Sportfreunde Oestrich-Iserlohn  
 Hammer SpVg  
 Rot Weiss Ahlen II
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Westfalenliga 2006/07:
 SV Schermbeck (Staffel 1)
 TSG Sprockhövel (Staffel 2)
 die zwei Vizemeister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 2006/07:
 SC Wiedenbrück 2000 (Staffel 1)
 DJK Germania Gladbeck (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 2007/08 bei Westfalenkick.de
 Oberliga Westfalen 2007/08 bei kicker.de

2007
Fußballsaison 2007/08